Ородрет () — персонаж легендариума Дж. Р. Р. Толкина, эльф из нолдор, правитель эльфийского города-государства Нарготронд после гибели приходившегося ему старшим братом Финрода Фелагунда.

Этимология имени 
Имя его на квенья звучало как Артаресто (), и именно этот вариант приводится в большинстве текстов легендариума. Оно было переведено на синдарин как «Родрет» (), но затем в начало имени добавили «о» из-за любви Ородрета к горам. Артаресто — «отцовское имя» Ородрета, «материнское имя» его неизвестно.

В «Шибболет Феанора» также приводится имя Артанаро (), что значит «благородный огонь». Там же отмечено решение Толкина изменить имя Ородрета на Артахэр (, благородный владыка), соответствующее синдаринскому Аротир (), однако в прочие тексты это изменение внесено не было, и Кристофер Толкин при подготовке «Сильмариллиона» к печати решил оставить имя «Ородрет».

Версии о происхождении Ородрета 
Согласно опубликованной версии «Сильмариллиона», Ородрет был сыном Финарфина и Эарвен из Альквалондэ, родившимся в Валиноре после 1300 года Валар. Он был младшим братом Финрода Фелагунда и старшим — Ангрода, Аэгнора и Галадриэль.

В «Шибболет Феанора» изложена версия происхождения Ородрета, отличная от официально опубликованной. Он перестал быть братом Финрода, а стал сначала его сыном, а затем — племянником, сыном Ангрода и его жены Эльдалотэ. Сыном же самого Ородрета здесь стал Гил-Галад. Здесь Ородрет также рождается в Валиноре и отправляется в изгнание вместе с родителями. Это была окончательная версия происхождения Ородрета по мысли Толкина. Однако из-за того, что версия Гил-Галада не была переписана в других черновиках, Кристофер Толкин при публикации «Сильмариллиона» оставил Ородрета сыном Финарфина.

Жизнеописание

Приход в Белерианд 
Ородрет родился в Валиноре, там же он провел своё детство и юность. Когда Феанор призвал нолдор следовать за ним в Средиземье для отмщения Морготу, Ородрет (наряду с другими детьми Финарфина) последовал за ним в рядах воинства Финголфина. В Средиземье он вместе с другими нолдор сначала жил у озера Митрим. Как и другим детям Финарфина, ему был разрешён вход в Дориат, королевство Тингола, их родича. После постройки крепости Минас Тирит на острове Тол Сирион (60 г. П.Э.) Ородрет жил там вместе со своим братом Финродом. Когда же Финрод закончил строить Нарготронд и переселился туда, Ородрет по его повелению стал правителем Минас Тирита и вассалом своего старшего брата (102 г. П.Э.). Там родилась у него и дочь Финдуилас. 

В Дагор Браголлах Ородрет не участвовал. Однако через два года после неё (457 г. П.Э.) крепость Минас Тирит была атакована и захвачена Сауроном. Только благодаря помощи Келегорма и Куруфина Ородрету удалось остаться в живых, и вместе с ними он бежал на юг, в Нарготронд.

Правление в Нарготронде 
В 465 г. П.Э. король Нарготронда Финрод, внимая просьбе Берена, отправился вместе с ним в поход за Сильмариллом, а корону Нарготронда передал Ородрету как своему наместнику. Однако в это время власть в Нарготронде фактически захватили Келегорм и Куруфин, сыновья Феанора. Ородрет правил лишь формально, поскольку большинство жителей Нарготронда поддерживало Келегорма и Куруфина. Последние желали, узурпировав власть в Нарготронде, подчинить себе все королевства нолдор, тем самым вернув своему Дому Верховную королевскую власть над ними. Ородрет не смог противостоять братьям, и когда они удерживали в Нарготронде Лютиэн. Однако Лютиэн удалось бежать, и она вместе с псом Хуаном одолела Саурона на Тол-ин-Гаурхот и освободила Берена, а также других пленников из Нарготронда; однако Финрод к этому времени был убит волком Кархаротом  в подземелье крепости. Когда в Нарготронде узнали об этом, его жители были возмущены предательством Келегорма и Куруфина и перестали признавать их власть. Они даже хотели казнить братьев, но Ородрет удержал их от этого. Он изгнал Келегорма и Куруфина из своего королевства, и с тех пор не было дружбы между Нарготрондом и сыновьями Феанора.

После смерти Финрода Ородрет стал королём Нарготронда. Городское войско долго не участвовало в открытых сражениях, надеясь сохранить месторасположение своей крепости в секрете. Они никого не пускали в Нарготронд и нападали на врага из засад, используя отравленные стрелы. Ородрет поддерживал тесную связь с Тинголом, королём Дориата, и следовал его советам; вестники по тайным тропам ездили из Менегрота в Нарготронд и обратно.

Ородрет не присоединился к Союзу Маэдроса и не вышел на битву Нирнаэт Арноэдиад, поскольку не желал поддерживать сыновей Феанора после деяний Келегорма и Куруфина в Нарготронде. Лишь небольшой отряд из Нарготронда под командованием Гвиндора вопреки воле Ородрета отправился на это сражение.

Когда Турин, сын Хурина, и Белег из синдар Дориата со своим отрядом изгоев сражались с орками Моргота, Ородрет не помог им военной силой и запретил ступать на земли Нарготронда (поскольку боялся открытого столкновения с войсками Моргота). Он, однако, оказал им помощь припасами и снаряжением (говорят, он сделал это по совету Тингола и Мелиан).

Гибель 
В 490 г. П.Э. в Нарготронд пришли Гвиндор, бежавший из плена, и Турин Турамбар. Ородрет принял их, и вскоре Турин стал его главным советником и командующим войск Нарготронда. Турин пользовался у короля большой милостью, и Ородрет все делал по его совету. Под командованием Турина эльфы Нарготронда вновь стали выходить на открытые сражения с воинами Моргота и вскоре очистили от них все земли западнее Нарога. Сначала Турин не открывал своего имени, но потом Гвиндор всё же назвал его. Ородрет с тех пор стал ещё благосклоннее к Турину. По настоянию Турина был построен каменный мост через Нарог, ведущий к Вратам Фелагунда.

В то время в Нарготронд пришли два эльфа из нолдор из Гаваней Сириона — Гелмир и Арминас. Их послал Вала Ульмо, дабы предостеречь Ородрета от открытой войны с Морготом и посоветовать ему разрушить мост. Ородрет был обеспокоен словами посланцев, но Турин ни за что не пожелал разрушать мост, и король не стал этого делать. В 495 г. П.Э. к Нарготронду выдвинулся дракон Глаурунг и войско орков. Эльфы Нарготронда во главе с Ородретом и Турином вышли на равнину Тумхалад и сразились с врагом. Ородрет бился в первых рядах войска и погиб в этой битве. Сражение было проиграно, а Нарготронд пал.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Персонажи книги «Сильмариллион»
Вымышленные короли
Эльфы Средиземья